3-Hepten ist der Name zweier isomerer chemischer Verbindungen aus der Gruppe der Heptene:
 cis-3-Hepten
 trans-3-Hepten